Les Wampas, un groupe de rock alternatif français.
 Les WAMPAS Baby Stars, un titre décerné entre 1922 et 1934 par la Western Associated Motion Picture Advertisers (WAMPAS).